Delp ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Delp SJ (1907–1945), deutscher katholischer Theologe, Mitglied des Kreisauer Kreises im Widerstand gegen den Nationalsozialismus
 Andreas Delp (* 1964), deutscher Soldat, Brigadegeneral der Luftwaffe der Bundeswehr
 Brad Delp (Bradley E. Delp; 1951–2007), US-amerikanischer Musiker, Sänger der Rockband Boston
 Ellen Delp (1890–1990), deutsche Schriftstellerin und Schauspielerin
 Heinrich Delp (1878–1945), deutscher Politiker (SPD); Darmstädter Bürgermeister, Präsident des Hessischen Landtags
 Ludwig Delp (1921–2010), deutscher Jurist